Le terme de prieuré de Saint-Arnoult peut faire référence à plusieurs ensembles :
 le prieuré de Saint-Arnoult, situé à Saint-Arnoult dans le département de l'Oise ;
 le prieuré de Saint-Arnoult, situé à Saint-Arnoult dans le département du Calvados.